Feigl ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Feigl (* 1988), deutscher Modellflugpilot
 Eduard von Feigl (1850–1922), österreichischer General der Kavallerie
 Erich Feigl (1931–2007), österreichischer Journalist und Dokumentarfilmer
 Ernst Feigl (1887–1957), tschechisch-österreichischer Dichter und Schriftsteller
 Ferdinand Feigl (1898– ?), österreichischer Fußballspieler
 Friedrich Feigl (Maler) (1884–1965), österreichisch-britischer Maler und Grafiker 
 Fritz Feigl (1891–1971), österreichisch-brasilianischer Chemiker
 Georg Feigl (1890–1945), deutscher Mathematiker
 Günther C. Feigl (* 1968), österreichischer Neurochirurg
 Helmuth Feigl (1926–2008), österreichischer Historiker und Archivar
 Herbert Feigl (1902–1988), amerikanischer Philosoph österreichischer Herkunft
 Hieronymus Feigl SOCist († 1551), österreichischer Zisterzienser und Abt des Stiftes Heiligenkreuz
 Hugo Feigl (1889–1961), tschechisch-US-amerikanischer Galerist
 Peter Feigl (* 1951), österreichischer Tennisspieler
 Sigi Feigl (* 1961), österreichischer Jazzmusiker und Konzertveranstalter
 Walter Feigl (1906–1972), österreichischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Feigel
 Veigl